Мале-Пияце (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1988 жителей (по переписи населения 1991 года — 2144 жителя).

Демография 
В селе Мале-Пияце, по переписи 2002 года проживали 1577 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,8 лет (39,3 года у мужчин и 42,3 года у женщин). В селе есть 734 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,71.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 о селе 

Населённые пункты Воеводины